Siamské království, zkráceně Siam, je pojem, který se může vztahovat k:

 Suchothajské království (1238–1351)
 Ajutthajské království (1351–1767)
 království Thonburi (1768–1782)
 Rattanakosinské království (1782–1932)
 Thajské království – před 24. červnem 1939 a opětovně od 8. září 1945 do 20. července 1949